Saint Mark (Dominica), een parish van Dominica
Saint Mark (Grenada), een parish van Grenada